Longtan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Longtan (龙潭区), den Stadtbezirk Longtan der Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin
 Longtan (Taoyuan), den Bezirk Longtan (龍潭區) in der Stadt Taoyuan in der Republik China (Taiwan)

 Longtan (Bobai), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Bobai im Autonomen Gebiet Guangxi
 Longtan (Butuo), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Butuo in der Provinz Sichuan
 Longtan (Fuling), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Stadtbezirk Fuling von Chongqing
 Longtan (Gao’an), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) der Stadt Gao’an in der Provinz Jiangxi
 Longtan (Gongjing), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Stadtbezirk Gongjing in der Provinz Sichuan
 Longtan (Huayuan), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Huayuan in der Provinz Hunan
 Longtan (Huoqiu), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Huoqiu in der Provinz Anhui
 Longtan (Jiahe), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Jiahe in der Provinz Hunan
 Longtan (Jiexi), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Jiexi in der Provinz Guangdong
 Longtan (Longmen), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Longmen in der Provinz Guangdong
 Longtan (Qianfeng), die Gemeinde Longtan (龙滩镇) im Stadtbezirk Qianfeng in der Provinz Sichuan
 Longtan (Tanghe), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Tanghe in der Provinz Henan
 Longtan (Taoyuan, Hunan), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Taoyuan in der Provinz Hunan
 Longtan (Xiuyan), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Autonomen Kreis Xiuyan in der Provinz Liaoning
 Longtan (Xuanwei), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) der Stadt Xuanwei in der Provinz Yunnan
 Longtan (Xupu), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Kreis Xupu in der Provinz Hunan
 Longtan (Youyang), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Autonomen Kreis Youyang von Chongqing
 Longtan (Yongding), die Großgemeinde Longtan (龙潭镇) im Stadtbezirk Yongding in der Provinz Guangdong

 Longtan (Beipiao), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) der Stadt Beipiao in der Provinz Liaoning
 Longtan (Lizhou), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) im Stadtbezirk Lizhou in der Provinz Sichuan
 Longtan (Mojiang), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) im Autonomen Kreis Mojiang in der Provinz Yunnan
 Longtan (Qianshan), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) im Kreis Qianshan in der Provinz Anhui
 Longtan (Qu), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) im Kreis Qu in der Provinz Sichuan
 Longtan (Shizhu), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) im Autonomen Kreis Shizhu der Stadt Chongqing
 Longtan (Tongchuan), die Gemeinde Longtan (龙滩乡) im Stadtbezirk Tongchuan in der Provinz Sichuan
 Longtan (Yangbi), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) im Autonomen Kreis Yangbi in der Provinz Yunnan
 Longtan (Yuanjiang), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) im Autonomen Kreis Yuanjiang in der Provinz Yunnan
 Longtan (Zhuzhou), die Gemeinde Longtan (龙潭乡) im Kreis Zhuzhou in der Provinz Hunan
 Longtan (Simao), die Nationalitätengemeinde Longtan der Yi und Dai (龙潭彝族傣族乡) im Stadtbezirk Simao in der Provinz Yunnan

 Longtan (Chenghua), das Straßenviertel Longtan (龙潭街道) im Stadtbezirk Chenghua in der Provinz Sichuan
 Longtan (Dongcheng), das Straßenviertel Longtan (龙潭街道) im Stadtbezirk Dongcheng der chinesischen Hauptstadt Peking
 Longtan (Guanling), das Straßenviertel Longtan (龙潭街道) im Autonomen Kreis Guanling in der Provinz Guizhou
 Longtan (Guiyang), das Straßenviertel Longtan (龙潭街道) im Kreis Guiyang in der Provinz Hunan
 Longtan (Longtan), das Straßenviertel Longtan (龙潭街道) im gleichnamigen Stadtbezirk in der Provinz Jilin
 Longtan (Qixia), das Straßenviertel Longtan (龙潭街道) im Stadtbezirk Qixia in der Provinz Jiangsu

 Longtan (Lufu), das Dorf Longtan (龙潭村) im Straßenviertel Lufu des Autonomen Kreises Shilin der Yi in der Provinz Yunnan

Siehe auch:
 Long-Tan-Kreuz